Spice (muzikant), Jamaicaanse dancehallzangeres
 Spice (band), Engelse band
 Spice (album), het debuutalbum van de Spice Girls
 Spice (single), single van de Japanse popgroep Perfume
 spice (drug), synthetische cannabinoïde
 SPICE, een softwareproduct voor het simuleren van elektronische schakelingen
 Spice Digital, een Indiaas telecommunicatiebedrijf dat ook zelf telefoons levert
 Susan Polgar Institute for Chess Excellence